Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1976 — 14-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 6 июня 1976 года по 13 февраля 1977 года. Трофей впервые завоевал сальвадорский клуб «Агила».

Зональный этап

Североамериканская зона

Первый раунд

Второй раунд 

Канадский Торонто Италиа отказался от дальнейшего участия в турнире, второй раунд автоматически выиграл мексиканский Леон.

Центральноамериканская зона

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Второй раунд 

Во втором раунде никарагуанский Дирианген должен был сыграть против гондурасского клуба Олимпия, но после отказа последнего вышел в третий раунд автоматически.

Третий раунд

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Полуфинал

Финал 

Согласно КОНКАКАФ финал состоял из одного матча, другие источники (согласно RSSSF) приводят сведения о втором матче (указывая победу клуба Агила в первом матче со счётом 6 - 1, а во втором - 2 - 1), другие источники утверждают, что, проиграв первый матч со счётом 1 - 5 или 1 - 6, Робингуд был наказан поражением во втором матче 0 - 2.

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1976
1976 год в футболе
1977 год в футболе